HMS Minotaur steht für:

 HMS Minotaur (1793)
 HMS Minotaur (1863)
 HMS Minotaur (1906)